Murazzi del Po – argini sul Po a Torino 
 Murazzi (Venezia) – opere a difesa della Laguna veneta